Hysteria steht für:

 Hysteria (1965), britischer Thriller
 Hysteria (1997), kanadisch-britischer Thriller
 Hysteria, Originaltitel von In guten Händen, britische Filmkomödie (2011)
 Hysteria (Def-Leppard-Album), Studioalbum aus dem Jahr 1987
 Hysteria (Human-League-Album), Studioalbum aus dem Jahr 1984
 Burschenschaft Hysteria, ein Satireprojekt in Wien